Arcola – miasto i gmina we Włoszech
Miejscowości w USA:
 Arcola – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Arcola – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Washington
 Arcola – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Arcola – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fort Bend
 Arcola – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun

Gminy w USA:
 Arcola (ang. Arcola Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas